Sejko ist der Familienname folgender Personen:

 Bledar Sejko (* 1972), albanischer Rockmusiker
 Teme Sejko (1922–1961), albanischer Konteradmiral und kommunistischer Politiker